Resort – villaggio turistico
 Resort Air – compagnia aerea statunitense
 Resort Township – civil township del Michigan, Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 The Resort